NGC 3418 (другие обозначения — UGC 5963, MCG 5-26-23, ZWG 155.30, PGC 32549) — линзовидная галактика в созвездии Малого Льва. Открыта Уильямом Гершелем в 1785 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 3418 является компаньоном пекуляной галактики NGC 3414. Она входит в состав группы галактик . Помимо NGC 3418 в группу также входят NGC 3380, NGC 3400, NGC 3414, NGC 3451, NGC 3504, NGC 3512, UGC 5921 и UGC 5958.

Примечания 

 

3418
Малый Лев (созвездие)